

Biografia 
Cresciuto nel quartiere genovese di Quarto dei Mille, fin dall'età di otto anni inizia a studiare chitarra e pianoforte. Durante l'adolescenza partecipa a varie gare di freestyle organizzate nella sua città.

Si diploma al liceo classico, e prima della carriera musicale sognava di diventare medico iniziando l'università di medicina, interrompendola poi per via dei suoi impegni con la musica.

Il 14 ottobre 2017 pubblica il mixtape Alfa-Omega, in collaborazione con diversi artisti emergenti genovesi. L'8 marzo 2018 pubblica il singolo Dove sei?. Il 26 aprile dello stesso anno pubblica Prima o poi, in collaborazione con Yem. Il 9 ottobre pubblica Disegno.

Il 17 gennaio 2019 pubblica Tempo al tempo. Il 7 marzo dello stesso anno canta in Best seller del rapper Olly. Il 19 marzo 2019 pubblica il singolo Testa tra le nuvole, Pt. 1. Il 24 maggio dello stesso esce il brano Cin cin, certificato triplo disco di platino. Il 15 giugno partecipa insieme a Olly in No money di Plasma 8003. L'11 ottobre pubblica il singolo Wanderlust!, certificato disco d'oro. Il 29 novembre pubblica Il giro del mondo.
Il 13 dicembre 2019 esce l'album Before Wanderlust, ennesimo certificato d'oro.

Il 22 maggio 2020 pubblica il singolo Testa tra le nuvole, Pt. 2. Il 17 luglio successivo esce il brano Sul più bello, colonna sonora dell'omonimo film diretto dalla regista Alice Filippi e uscito nelle sale il 22 ottobre 2020. Il 12 novembre dello stesso anno pubblica il singolo San Lorenzo in collaborazione con Annalisa, che otterrà successivamente la certificazione oro per le vendite.

Il 22 aprile 2021 pubblica il singolo Snob in collaborazione con Rosa Chemical. Il 14 maggio dello stesso anno pubblica il suo secondo album in studio Nord.

Il 22 luglio 2021 esce il singolo Ti amo ma di Tecla, in collaborazione con il rapper. I due collaborano di nuovo il 17 dicembre nel singolo Faccio un casino.

Nel settembre 2022 partecipa alla versione italiana di Snap, singolo di successo internazionale della cantautrice armena Rosa Linn. Tale collaborazione si aggiunge ad altre svolte nello stesso anno.

Nel dicembre 2022 pubblica la colonna sonora per la fiction di RaiPlay Confusi.

Discografia

Album in studio 
 2019 – Before Wanderlust
 2021 – Nord

Mixtape 
 2017 – Mondo immobile mixtape
 2017 – Alfa-Omega

Singoli 
 2018 – Non preoccuparti
 2018 – Dove sei?
 2018 – Prima o poi (feat. Yem)
 2018 – Jet lag
 2018 – Disegno
 2019 – Tempo al tempo
 2019 – Testa tra le nuvole, Pt. 1
 2019 – Cin cin
 2019 – Wanderlust!
 2019 – Il giro del mondo
 2020 – Testa tra le nuvole, Pt. 2
 2020 – Sul più bello
 2020 – San Lorenzo (feat. Annalisa)
 2021 – Snob (feat. Rosa Chemical)
 2021 – Ci sarò
 2022 – Serenata
 2022 – Parigi
 2022 – You Make Me So Happy
 2023 – Le cose in comune

Collaborazioni 
 2018 – Oggi (Matsby feat. Alfa)
 2018 – Zero pensieri (Mfadda feat. Alfa, Joe Viegas)
 2018 – Trabocchetti (Jordan Skvnk feat. Alfa)
 2019 – Black RooM Posse (Eames feat. Gorka, Fjlo, Kuruk, Olly, Alfa)
 2019 – Best seller (Olly feat. Alfa)
 2019 – No money (Plasma 8003 feat. Alfa, Olly)
 2019 – Calamite (Eames feat. Alfa)
 2020 – Mancavi tu (Remix) (Peppe Soks feat. Alfa)
 2021 – Amsterdam (Annalisa feat. Alfa)
 2021 – Semplice (Giordana Angi feat. Alfa)
 2021 – Ti amo ma (Tecla feat. Alfa)
 2021 – Lentiggini (Fudasca feat. Alfa, Tredici Pietro)
 2021 – Poi ti spiego (Valerio Mazzei feat. Alfa)
 2021 – Faccio un casino (Tecla feat. Alfa)
 2022 – Sincero (Mr. Rain feat. Alfa)
 2022 – Cuore in gola (Alexander Rya feat. Alfa)
 2022 – Snap (Italian) (Rosa Linn feat. Alfa)
 2022 – You Make Me So Happy (Mr. Gabriel feat. Alfa)
 2022 – Pokémon (Cristina D'Avena feat. Alfa)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni